Glitza ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Glitza (1820–1894), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Kunstsammler
 Friedrich Glitza (1813–1897), deutscher Pädagoge und Politiker